Ꙑ ꙑ - кирилична літера, яка використовувалася в кількох середньовічних російських рукописах.

Джерела 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%EA%99%90